

Entertainment
 Again (videospel) - een avonturenspel voor de Nintendo DS uit 2009
 Again (film) - een Japanse film uit 2015

Muziek
 Again (band) - een Chinese rockband

Albums
 Again (Oliver), 1970
 Again (Alan Stivell), 1993
 Again (Jewelry), 2002
 Again (Colder), 2003
 Again (Pnau), 2003
 Again (Retro Grave), 2010
 Again (Ayumi Hamasaki), 2012
 Again (T-ara), 2013
 Again (Miss Montreal), 2017

Songs
 Again (1949) - een song geschreven en uitgevoerd door Lionel Newman en Dorcas Cochran en gecoverd door vele artiesten, waaronder Doris Day
 Again (Alice in Chains), 1995
 Again (Faith Evans), 2005
 Again (Flyleaf), 2009
 Again (Janet Jackson), 1993
 Again (Lenny Kravitz), 2000
 Again (Yui), 2008
 Again (Splendid), 2011
 Again (Jessica Sutta), 2013
 Again  (Fetty Wap), 2015

Overig 
 Again (rivier) - een zijrivier van de rivier Harricana in Canada
 Again (paard) - een racepaard